Genesee County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
Genesee County (Michigan)
Genesee County (New York)